Das Europäische Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW) ist ein wirtschaftswissenschaftliches An-Institut an der Bergischen Universität Wuppertal, Campus Freudenberg.

Geschichte 
Gegründet wurde das EIIW 1996 in Potsdam und zog 2003 nach Wuppertal auf den Campus Freudenberg um. Es brachte preisgekrönte Publikationen heraus und verfügt über eine weitreichende internationale Vernetzung. 2007/08 hatte Alfred Grosser dort eine Gastprofessur. 2007 erhielt es den international bedeutsamen Kondratieff-Preis (Silbermedaille) und war 1996 Preisträger der Wolfgang Ritter-Stiftung.

Aufgaben 
Arbeitsschwerpunkte des Instituts sind internationale Wirtschaftsbeziehungen, Integration, Innovation, Energie- und Faktormärkte und Wirtschaftspolitik. Das Institut ist Herausgeber des Magazins Journal International Economics and Economic Policy und brachte bis 2013 fast 30 Buchpublikationen heraus.

Darüber hinaus bestehen mehrere feste Forschungsschwerpunkte:
 Globalisierung der Märkte und multinationale Unternehmen
 Europäische Integration und transatlantische Wirtschaftsbeziehungen
 Energiewirtschaft, Ressourcenökonomik und Infrastrukturwirtschaft
 Optimierung wirtschaftspolitischer Entscheidungsprozesse und Entwicklung spezifischer europäischer Politikperspektiven
 Internationale Arbeitsmarktentwicklung, Sozialsysteme und Gesundheitsökonomik
 Vergleichende Innovations- und Gründerdynamik
 Monetäre Analysen, Bankenentwicklung und Kapitalmärkte
 Telekommunikationswirtschaft und Informationsgesellschaft
 Marktwirtschaftliche System- und Transformationsanalyse

Außerdem werden neben Eigenprojekten auch Forschungsprojekte für Stiftungen, Regierungen oder internationale Organisationen durchgeführt. Partner dabei waren bisher unter anderem die private Johns Hopkins University, die Russische Akademie der Wissenschaften oder auch dem Wirtschaftsinstitut der Universität Maastricht.

Personal 
Es steht unter Leitung von Paul J. J. Welfens, Inhaber des Jean Monnet Chairs for European Economic Integration und des Lehrstuhls für Makroökonomik an der Schumpeter School of Business and Economics der Bergischen Universität Wuppertal. Welfens ist auch Fellow am Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn und Non-resident Senior Fellow am American Institute for Contemporary German Studies an der Johns Hopkins University in Baltimore (USA). Vizepräsident ist Wilfried Fuhrmann von der Universität Potsdam.

Zum weiteren Personal gehören sechs wissenschaftliche Mitarbeiter, sieben studentische Hilfskräfte sowie eine Person im Sekretariat.

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußnoten 

Bergische Universität Wuppertal
Wirtschaftsforschungsinstitut (Deutschland)
An-Institut
Forschungseinrichtung in Wuppertal
Gegründet 1996
Organisation (Potsdam)